Бач може значити:

 Бач, град и седиште истоимене општине, Војводина, Србија;
 Бач (Новаци), село у општини Новаци, Северна Македонија;
 Бач (Бенедикт), село у општини Бенедикт, Словенија;
 Бач (Илирска Бистрица), село у општини Илирска Бистрица, Словенија;
 Бач (Дунајска Стреда), село у Трнавском крају, Словачка;
 Бач (Лежес), село у округу Лежес, Албанија;
 Бач (Валона), село у округу Валона, Албанија.